William Foster (1890-1963) – nuotatore olimpionico britannico
 William Foster (1865-1936) – politico australiano
 William Foster – attore statunitense
 William C. Foster (1880-1923) – pioniere cinematografico
 William D. Foster – produttore afro-americano